Питер Бретт Каллен (; род. 26 августа 1956) — американский актёр. Наиболее известен по роли Бартона Блейза в фильме «Призрачный гонщик».

Ранняя жизнь 
Родился Бретт Каллен 26 августа 1956 года в городе Хьюстон (Техас, США). Образование получил в Хьюстонском Университете.

Карьера 
Одна из первых ролей Бретта — роль Дэна Фикса в телевизионном драматическом сериале «Фэлкон Крест» (1986—1988). Он также снимался в телесериалах «МЭШ», «Звёздный путь: Глубокий космос 9», «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», «Детектив Монк», «Отчаянные домохозяйки», «Элли Макбил», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Остаться в живых», «Говорящая с призраками» и в фильмах «Уайетт Эрп», «Аполлон-13», «Призрачный гонщик» и другие.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Выпускники Хьюстонского университета
Выпускники Школы театра и танца Хьюстонского университета
Киноактёры США